RCI est un sigle, qui signifie :

 République de Côte d'Ivoire, le pays d'Afrique occidentale ;
 Radio Canada International, la chaîne de radio publique internationale du Canada ;
 Régulateur de croissance d'insecte, produit chimique de traitement sélectif ;
 Radio Caraïbes International, une chaîne de radio privée caraïbéenne ;
 Règlement de concours international, compétition canine ;
 Radio Chine Internationale, radio d'État de la république populaire de Chine ;
 Riviera Communication Internationale, société de communication Riviera Communication Internationale;
 Royal Caribbean Cruise Line, une compagnie maritime américano-norvégienne spécialisée dans les croisières;
 RCI Banque, pour Renault Crédit International du groupe automobile français.
 Retour sur Capitaux Investis
 Indicateur de capacité relationnelle, une mesure de la qualité du lien social.